De jongensnaam Wybe, of Wiebe is een Friese naam die afgeleid is van het oudfriese wîch of wiegant dat "strijd" respectievelijk "strijder" betekent.

Voornaam 
 Wybe Bernhardus Buma (1807-1848), Nederlands jurist en bestuurder
 Wiebe Hindrik Bosgra (1861–1944), Nederlandse onderwijzer, locoburgemeester en wethouder 
 Wiebe van Dijk (1889-1978), Nederlandse gereformeerde predikant en zendeling
 Wiebe Jannes Formsma (1903–1999), Nederlands historicus en publicist
 Wybe Kuno van Dijk (1924–2005), Nederlands hoogleraar en psychiater
 Wiebe Draijer (1924–2007), Nederlands hoogleraar en politicus
 Wybe van Brakel (1927), Nederlands beeldend kunstenaar
 Gerrit Wiebe Bijlsma (1929) voormalig Nederlands waterpolospeler
 Edsger Wybe Dijkstra (1930–2002), Nederlandse wiskundige en informaticus
 Wiebe Pitlo (1938), Nederlands politicus
 Rein Wiebe Munniksma (1950), Nederlands politicus
 Wybe Bruinsma, Nederlands acteur
 Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden
 Wiebe Buddingh (1957), Nederlandse vertaler van Engelse boeken
 Wiebe van der Ploeg (1958), Nederlands politicus
 Wiebe Draijer (1965), voorzitter en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad
 Taeke Wiebe Doekes Taekema (1980), Nederlands hockeyer.
 Wiebe van der Wijk (1982), Nederlandse dammer

Achternaam 
 Adam Wiebe, ook bekend als Adam Wybe, ingenieur en uitvinder
 Cornelius W. Wiebe, Canadees politicus
 Mark Charles Wiebe, Amerikaans golfprofessional

Jongensnaam